Staatkundige vernieuwing (begrip)
 Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden